

Ігенче — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Ігенче — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ігенче — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ігенче — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Ігенчеляр